Michael Marshall est un nom porté notamment par :

 Michael Marshall (né en 1936), évêque de Woolwich
 Sir Michael Marshall (1930–2006), homme politique britannique
 Michael Marshall (né 1965), chanteur américain de R & B
 Michael Marshall (né 1983), militant sceptique britannique
 Michael Marshall, pilote automobile britannique
 Michael Marshall, pseudonyme de Michael Marshall Smith (né en 1965), romancier britannique
 Michael Marshall, victime de la guerre des gangs de Melbourne, voir Carl Williams

Voir aussi 
 Mike Marshall